Жослен III де Куртенэ (, 1134—1200) — титулярный граф Эдессы с 1159 года. Марешаль, или маршал Иерусалимского двора 1156—1159 гг., сенешаль 1176—1190 гг.

Побывал в плену в Алеппо, где провел около 10 лет, однако после смерти Нур ад-Дина Махмуда был отпущен за выкуп. Деятельный коммерсант и ловкий придворный, Жослен, как дядя короля Бодуэна IV быстро разбогател. Он создал так называемую 5-ю сеньорию Иерусалимского королевства (всего их было четыре). Она не была единой, а состояла из отдельных земельных наделов по всему королевству. Кроме того в пользу Жослена шли некоторые торговые пошлины, что приносило доход порой не меньший, чем земля.

В июле 1187 года Жослен оставался в Акре (вероятно, он повредил ногу накануне выступления крестоносцев к Тивериаде и не мог сесть в седло) и в битве на Рогах Хаттина не участвовал. Узнав о поражении, он быстро договорился с послами победителя Саладина о сдаче города. Когда в 1191 город был отвоеван крестоносцами под началом Ричарда I Английского, Жослен не мог из-за проявленной трусости претендовать на свои прежние должности.

Литература 

 
 
  
 
 
 
Nielen, Marie-Adelaïde  (ed.), Lignages d'Outremer. Paris, 2003.
 
  
 
 

Графы Эдессы
Персоналии XII века
Первый дом Куртене
Участники Третьего крестового похода
Маршалы Иерусалима
Сенешали Иерусалима